Terraneo – cognome italiano
 Terraneo – nome italiano
 Giuliano Terraneo – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano